Paschalis Baylon (1540-1592), lekenbroeder in de orde van de franciscanen, heilig verklaard
Sint-Paschalis (Oostrum), gebouwencomplex van de Broeders van Liefde

Zie ook 
Sint-Paschalis Baylonkerk, in Den Haag